Het ATP-toernooi van Amsterdam 1998 (met de officiële naam Grolsch Open 1998) werd van 3 tot en met 9 augustus gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Amstelpark in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam.

In de enkelspelfinale was de Zweed Magnus Norman te sterk voor de Slowaak Karol Kučera. In de dubbelspelfinale verloor Kučera met zijn landgenoot Dominik Hrbatý van het Nederlandse koppel Jacco Eltingh/Paul Haarhuis.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Onderste helft

| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-team04= L Pimek  T Anzari
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=4
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= T Kempers  D Orsanic
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=3
| RD1-team06= F Bergh  P Vízner
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-team07= M Hood  T Vanhoudt
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-team08= S Noteboom  M Puerta
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=1
| RD1-team09= M Barnard  B Haygarth
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=1
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= C Doseděl  A Olchovski
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=6
| RD1-team11= G Köves  P Rosner
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= J Novák  D Rikl
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= N Ðordevic  J Holmes
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-team14= P Albano  F Meligeni
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=1
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= D Hrbatý  K Kučera
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= N Broad  P Norval
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=3
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= J Eltingh   P Haarhuis
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=3
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= F Bergh  P Vízner
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-team04= M Hood  T Vanhoudt
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=2
| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= C Doseděl  A Olchovski
| RD2-score05-1=w/o
| RD2-team06= G Köves  P Rosner
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= N Ðordevic  J Holmes
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= D Hrbatý  K Kučera
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=1
| RD3-team01={{nowrap| J Eltingh   P Haarhuis}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-team02= F Bergh  P Vízner
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=3
| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= C Doseděl  A Olchovski
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= D Hrbatý  K Kučera
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3='''6
| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Amsterdam
ATP-toernooi van Amsterdam